Arara – città dello stato di Paraíba (Brasile)
 Arará – gruppo etnico del Brasile
 Lingua arará – lingua parlata dagli Arará
 Ararà – danza yoruba